Heiterbach ist ein Gewässername:

 Heiterbach (Bielbach), linker Oberlauf des Bielbach bis Ruswil, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern
 Heiterbach (Glatt), linker Zufluss der Glatt (Thur) bei Löchli, Gemeinde Oberuzwil, Wahlkreis Wil, Kanton St. Gallen
 Heiterbach (Waldach), vielleicht auch Haiterbach, rechter Zufluss der Waldach bei Unterschwandorf, Stadt Haiterbach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Aiterbach
 Eiterbach (Begriffsklärung)
 Haiterbach